Wellenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Maria Fugger von Wellenburg (1714–1764), kaiserlicher und kurbayerischer Kämmerer und Komtur des Georgsorden (Bayern)
 Karl Lanjus von Wellenburg (1856 – 1913), österreichischer Viceadmiral
 Matthäus Lang von Wellenburg (1468–1540), Salzburger Erzbischof und Kardinal 
 Radegund von Wellenburg († um 1290 oder 1340; auch: selige Radiana oder Radegundis), Viehmagd auf Schloss Wellenburg bei Augsburg
 Walter von Gulat-Wellenburg (1877–1944), deutscher Neurologe und Psychiater

Siehe auch:
 Schloss Wellenburg (auch Fuggerschloss genannt), im Stil der Neugotik umgestaltetes Schloss im Stadtteil Augsburg-Bergheim
 Gulat von Wellenburg